Штамп (, від  — печатка, друк)

 Штамп — готовий зразок, шаблон.
 Штамп — інструмент або форма для виготовлення виробів штампуванням.
 Штамп — відбиток штемпеля на документі.
 Мовний штамп — у переносному значенні — художній прийом або зворот мови, що багаторазово механічно повторюється без творчого осмислення.

Див. також 
 Кліше (значення)

Посилання 
 
 Штамп //